Mikrofonkåt kan syfta på:

 Mikrofonkåt (sång) – sång av Petter från 1998, inspelad i ny version av September 2010
 Mikrofonkåt (bok) – bok av Fredrik Strage från 2001.